__БЕЗКН__

Feloidea (Фелоидеа) је натпородица мачколиких звијери из кладуса Aeluroidea. Ова натпородица сисара обухвата породице Felidae и Prionodontidae, изумрлe породице Barbourofelidae и Stenoplesictidae, и изумрлe родовe Haplogale, Pseudictis, Stenogale и Viretictis. Стручни назив за чланове ове натпородице сисара је фелоиди.

Етимологија назива 
Назив овог инфрареда води поријекло од:
 латинске ријечи фелис (лат. -{felis}-), која значи мачка,
 рода Felis,
 и таксономског наставка -oidea.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Класификација инфрареда Feloidea:
 Натпородица: Feloidea
 Род: †Haplogale
 Род: †Stenogale
 Род: †Viretictis
 Породица: Felidae (мачке)
 Породица: Prionodontidae
 Породица: †Barbourofelidae (лажне сабљозубе мачке)
 Породица: †Stenoplesictidae
 Incertae sedis:
 Род: †Pseudictis

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе инфрареда Feloidea.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Aeluroidea
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе